Anabuki bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Tokushima: Anabuki (Tokushima) (heute: Mima)
 den japanischen Jagdpiloten Anabuki Satoru